Феми́да:
 Фемида — в древнегреческой мифологии — богиня правосудия, вторая супруга Зевса.
 24 Фемида — астероид в Солнечной системе.
 Фемида — премия, учрежденая в 1996 году региональной общественной организацией «Московский клуб юристов» и присуждаемая российским и зарубежным юристам, государственным и общественным деятелям, организациям, коллективам за вклад в создание демократического общества и развитие институтов правового государства.
 «Фемида» () — космический проект НАСА 2010 года.